Монк () — прізвище.

 Гаррі Монк (; 1979) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника, флангового півзахисника.
 Джордж Монк, герцог Альбемарль (; 1608—1670) — англійський полководець і адмірал.
 Малік Монк (; 1998) — американський професійний баскетболіст.
 Мередіт Монк (; 1942) — американська композиторка, співачка, режисер театру і кіно.
 Софі Монк (; 1979) — австралійська поп-співачка, акторка і модель.
 Телоніус Монк (; 1917—1982) — видатний джазовий піаніст і композитор, найбільш відомий як один з родоначальників бібопа.
 Теофіл Монк — середньовічний автор книги «Мистецтво витоплення металів»
 Чарльз Монк (; 1819—1894) — 4-й віконт Монк і 1-й Генерал-губернатор Канади після федерації.

Інше 
 «Монк» () — детективний серіал, створений Енді Брекманом

Сторінки-неоднозначності людських імен